Abdallah  har flere betydninger:

 Abdallah (drengenavn) – et drengenavn som på arabisk betyder Guds tjener.
 Abdallah (figur) – en bifigur i Tintin.
 Abdallah (Muhammed) – Profeten Muhammeds fader, en fattig købmand i Mekka, døde kort før profetens fødsel (ca. år 570).